Adolfo Federico III (Neustrelitz, 7 de junio de 1686-Neustrelitz, 11 de diciembre de 1752) fue Duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Biografía 
Nació en Neustrelitz y fue hijo del Duque Adolfo Federico II de Mecklemburgo y su esposa la Princesa María de Mecklemburgo-Güstrow (1659-1701). Su padre fundó el Ducado de Mecklemburgo-Strelitz en 1701 después de alcanzar un acuerdo con el Duque de Mecklemburgo-Schwerin.

Sucedió a su padre como Duque de Mecklemburgo-Strelitz el 12 de mayo de 1708. En 1712 el castillo ducal de la familia y la ciudad de Strelitz ardieron en un incendio. Por esta causa Adolfo Federico y su familia se vieron forzados a vivir en su pabellón de caza. Alrededor de este lugar fue construida la nueva ciudad de Neustrelitz. En 1733 fundó la nueva ciudad, que se convirtió en la capital oficial de Mecklemburgo-Strelitz en 1736.

Adolfo Federico murió en Neustrelitz y fue sucedido como Duque por su sobrino Adolfo Federico IV.

Matrimonio y descendencia 

Adolfo Federico contrajo matrimonio con la Princesa Dorotea de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (hija del Duque Juan Adolfo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön) el 16 de abril de 1709 en Reinfeld (Holstein). Tuvieron dos hijas:

 Duquesa María Sofía (1710-1728)
 Duquesa Magdalena Cristina (1711-1713)

Ancestros

Referencias 

Casa de Mecklemburgo-Strelitz
Duques de Mecklemburgo-Strelitz del siglo XVIII
Nacidos en Neustrelitz